ALDH1L1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 902 амінокислот, а молекулярна маса — 98 829.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як одновуглецевий метаболізм, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАДФ. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Дегідрогенази